Lynnville (Illinois)
Lynnville (Indiana)
Lynnville (Iowa)
Lynnville (Tennessee)

Ou ainda:
Lynnview - em  Kentucky

Desambiguações de topônimos